Соревнования по художественной гимнастике в групповом многоборье на летних Олимпийских играх 2008 года состоялись с 21 по 24 августа 2008 года в спортивном зале Пекинского технологического университета. 21 и 22 августа прошли квалификационные соревнования, финал состоялся 24 августа.

Как и четыре года тому назад в Афинах, победу снова одержала сборная России.

Регламент 
В соревнованиях принимали участие национальные сборные, в каждой из которых было до шести гимнасток. Пять гимнасток выступали в каждом из двух упражнений: одно упражнение с пятью скакалками, второе упражнение с тремя обручами и двумя булавами. Баллы за результаты выступления в каждом упражнении складывались и формировали итоговый результат. По этой схеме проходили и квалификация, и финал. В квалификационном турнире участвовали 12 стран: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В финал выходили восемь сборных из двенадцати: они разыгрывали комплект наград. Баллы, полученные в квалификации, не учитывались при подведении итогов выступления.

Время соревнований — пекинское (UTC+08:00).

Квалификация

Финал

Медалисты

Критика 

Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Петруччи, комментируя итоги выступления сборных в групповом многоборье, критически оценил судейство, предположив, что сборную Италии могли «засудить».

Примечания

Ссылки